Советское — село в Лямбирском районе Мордовии. Входит в состав Болотниковского сельского поселения.

История 
В 1940 году село Алферьево переименовано в Советское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лямбирского района